Пей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 175 км на схід від Марселя, 16 км на північний схід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 811 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1909,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Пей 
 Пей на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Пей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи